Stanwell bezeichnet 

 einen Ort im englischen County Surrey, siehe Stanwell (England)
 den Stanwell Park in Australien
 einen dänischen Tabakpfeifenhersteller, siehe Stanwell (Pfeifenhersteller)
Siehe auch:
 Stanwell Corporation